Подень () — комуна в Румунії, у повіті Мехедінць.
 Подень () — село в Румунії, у повіті Мехедінць. Входить до складу комуни Подень.
 Подень () — село в Румунії, у повіті Ботошані. Входить до складу комуни Корлетень.
 Подень () — село в Румунії, у повіті Сучава. Входить до складу комуни Бунешть.
 Подень () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Вултурешть.
 Подень () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Бузоєшть.
 Подень () — село в Румунії, у повіті Клуж. Входить до складу комуни Молдовенешть.
 Подень () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Перішань.